East Blatchington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Sussex
 West Blatchington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Sussex